

Molens

Voormalige molens

Voormalige plantages in Suriname 
De Hoop (Coronie)
De Hoop (Pauluskreek)
De Hoop (Pericakreek)
De Hoop (Surinamerivier)

Overig 
De Hoop (Amsterdam), een rijksmonumentaal grachtenpand de Nederlandse stad Amsterdam
Scheepswerf De Hoop, een Nederlandse scheepswerf
De Hoop Terneuzen, een betonfabriek te Terneuzen
Industrieel Erfgoedpark De Hoop bij Uitgeest
De Hoop (schuilkerk), een voormalige schuilkerk in de Nederlandse stad Diemen
De Hoop (waterschap), een vm. waterschap bij Ten Boer
De Hoop ggz, een christelijke instantie voor geestelijke gezondheidszorg in de Nederlandse stad Dordrecht
KARZV De Hoop, een Amsterdamse roeivereniging
Budelse Brouwerij, voorheen Brouwerij De Hoop
Brouwerij de Hoop (Hamme), een voormalige brouwerij te Hamme
Hospitaal-kerkschip De Hoop
De Hoop (rapcollectief) een Nederlandstalig rapperscollectief
De Hoop (schip, 1909)
De Hoop (Venlo), een boerderij en herberg in Venlo
De Hoop (West-Kaap), een natuurreservaat op de zuidkust van Zuid-Afrika in de provincie West-Kaap

Zie ook 
Hoop, onzekere verwachting
Hoop (doorverwijspagina)
De Goede Hoop of Goede Hoop (doorverwijspagina), plaatsaanduidingen en gebouwen met deze naam 
Zorg en Hoop (doorverwijspagina)